Роб Райнер (; ) — американский актёр, кинорежиссёр, продюсер, сценарист и активист. Как актёр известен по сериалу «Все в семье», как режиссёр — по картинам «Останься со мной», «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Мизери» и «Пока не сыграл в ящик».

Ранние годы 
Роб Райнер родился в еврейской семье, сын Эстелль Райнер и Карла Райнера. Вырос в Нью-Рошелле, Уэстчестер, Нью-Йорк. В 13 лет с семьей переехал в Лос-Анджелес, где обучался в средней школе Беверли-Хиллз, вместе с Ричардом Дрейфусом, Бонни Франклином и Альбертом Бруксом. Окончил Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. У Райнера есть сестра, Сильвия Энн Райнер, и брат Лукас Райнер.

Карьера 
Карьеру сценариста Райнер начал в 1968 году с написания комедии «Комедийный хор братьев Смотерс». Позже, он прославился благодаря персонажам Майклу Стивику и Арчи Банкеру в ситкоме «Все в семье», режиссёра Нормана Лира. С 1971 по 1976 год телесериал был самой популярной телевизионной программой в США.

Начиная с 1980-х Райнер стал известен как режиссёр успешных голливудских фильмов. Среди его работ картины «Принцесса-невеста», «Останься со мной» и «Это — Spinal Tap». Он часто сотрудничает с режиссёрами Робертом Лейтоном и Кристофером Гестом.

Роб Райнер является одним из создателей кинокомпании Castle Rock Entertainment, для которой он снял такие коммерчески успешные картины, как «Когда Гарри встретил Салли», «Мизери» и «Несколько хороших парней».

Также Райнер сыграл камео-роли в фильмах «Сбрось маму с поезда», «Неспящие в Сиэтле», «Пули над Бродвеем», «Клуб первых жён», «Основные цвета», «Дикки Робертс: бывший ребёнок-звезда» и «Студия 30». В 2013 году исполнил ключевую роль отца героя Леонардо Ди Каприо в чёрной комедии Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит».

Личная жизнь 
С 1971 по 1981 был женат на актрисе, режиссёре и продюсере Пенни Маршалл. 

С 1989 года Райнер женат на фотографе Мишель Зингер. У супругов трое детей. В 1997 году они организовали фонд «Я ваш детский фонд», который содействует развитию детей младшего возраста путём подготовки и распространения видеофильмов для родителей. 

На выборах 2008 года поддерживал кандидатуру Хиллари Клинтон.

Фильмография

Актёр

Режиссёр, сценарист, продюсер

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Беверли-Хиллз

Выпускники Школы театра, кино и телевидения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе